Александр Лукич Крылов:
 Крылов, Александр Лукич (1798—1858) — профессор истории, географии и статистики Петербургского университета, цензор Петербургского цензурного комитета.
 Крылов, Александр Лукич (1845—1916) — русский духовный писатель.